Političari:
Robert D. Holmes (1909.–1976.), guvener Oregona
Robert A. "Bob" Holmes, zakonodavac u američkoj saveznoj državi Georgii
Robert E. Holmes (1922.–2004.), sudac vrhovnog suda američke savezne države Ohio

Ostali:
Sir Robert Holmes (admiral) (1622.–1692.), engleski admiral
Robert Holmes (astronom), američki astronom amater, operator of Antares Observatory u Charlestonu, Illinoii, otrkivač nekoliko supernova uključujući SN 2006bg
Robert Holmes (skladatelj), skladao glazbu za računalne igre
Robert Holmes (glazbenik), gitarist benda 'Til Tuesday
Robert Holmes (scenarist) (1928.–1986.), engleski TV scenarist
Robert Holmes (kipar) 
Robert Holmes (igrač američkog nogometa), "running back" Kansas City Chiefsa i Houston Oilersa
Robert Holmes (nogometaš) bivši nogometaš Engleske i Preston North End-a
Vidi također:
Robert Holmes à Court (1937.–1990.), poslovan čovjek